Кальча — река в России, протекает по Тюменской области. Устье реки находится в 68,6 км по левому берегу реки Демьянка. Длина реки составляет 178 км. Площадь водосборного бассейна — 1640 км².

Притоки 
(км от устья)
 25 км: река Калеега (пр)
 33 км: река без названия (лв)
 66 км: река Таиньега (пр)
 Чистый (лв)
 91 км: река Тялес (лв)
 Боровая (лв)
 121 км: река Качкар (лв)
 132 км: река Выжимбит (пр)
 Дедушка (лв)
 Кедровая (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Тобол до города Ханты-Мансийск (выше), без реки Конда, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Тобола до Оби. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Демьянки
Реки Уватского района